Дейвид Туи () е американски сценарист и режисьор.

Биография

Филмография

Външни препратки 

 

Американски сценаристи
Американски режисьори
Родени в Калифорния